Кривки — топоним

Белоруссия 
 Кривки — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Кривки — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.

Украина 
 Кривки — село,  Решетиловский район,  Полтавская область
 Кривки — село,  Теребовлянский район,  Тернопольская область

См. также 
Кривка